Grumesi – abitanti di Grumo Appula
Grumesi – abitanti di Grumo Nevano